Шилка или Свети Тодор планина ( или Άγιο Πνεύμα, катаревуса: Άγιον Πνεύμα, Агион Пневма) е ниска планина в Драмско, Гърция, част от Боздаг (Фалакро).

Описание 
Планината е разположена в северозападната част на Драмско. На изток е отделена от същинския Боздаг (Фалакро), към който обикновено е причислявана, от Волашкия проход (990 m) и река Каменица (Ница), приток на Места. На север през Ливадищкия проход, село Ливадища (Ливадаки) и река Милорема граничи с Бесленския рид. На юг е отделен от планинския масив Щудер (Агиос Павлос) от река Калина (Ружденската река, на гръцки Ксиропотамос) и Ружденския проход (Гюреджишкия проход) (820 m). На запад граничи със Зърновското поле (540 m). 

Река Бела вода (Ксиропотамос, Гликонери) я разделя на северен и южен дял.

Скалите на планината са кристални варовици и мрамор. 

Европейската пътека Е6, идваща от Долно Броди (Като Вронду)-Старчища (Перитори)-Куманич (Дасото)-Зърнево (Като Неврокопи), пресича Шилка към Волак (Волакас). Изкачването до върха може да стане или от Зърнево (570 m) или от Волак (820 m) по Е6 за около 4 часа.

Етимолигия на името 
Според Йордан Иванов името произхожда от шило и топонимична наставка.

Бележки 

Планини в Гърция
Дем Неврокоп
Боздаг